Yanqul steht für:

 Yanqul, Schiff der Valemax-Klasse
 Yanqul (Oman), einen Ort im Oman